Kurfürstin Sophie Charlotte ist die Bezeichnung folgender Personen:

* Sophie Charlotte von Hannover (1668–1705), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz, (1744–1818), durch Heirat Kurfürstin von Braunschweig-Lüneburg